

Geografia 
 Amt Britz-Chorin-Oderberg – comunità amministrativa del Brandeburgo, in Germania
 Chorin – comune del Brandeburgo, in Germania

Persone 
 Schalom Ben-Chorin – giornalista e teologo tedesco